Franciaország
Saint-Erblon, település Ille-et-Vilaine megyében
Saint-Erblon, település Mayenne megyében